Алекса́ндр Григо́рьевич Тихано́вич  (; 13 июля 1952, Минск, Белорусская ССР, СССР — 28 января 2017, там же, Республика Беларусь) — советский и белорусский эстрадный певец, актёр. Народный артист Беларуси (2006). Участник ансамбля «Верасы» (1973—1986).

Биография 

Родился в 1952 году в Минске. Учился в Суворовском училище. По воспоминаниям Тихановича, учась в во втором классе, начал посещать занятия в духовом оркестре, где играл на трубе, потому это позволяло пропускать школьные уроки. Окончил Молодечненское государственное музыкальное училище им. М. К. Огинского и духовое отделение (труба) Белорусской консерватории. С 1973 года был участником популярного минского ВИА «Верасы». В ансамбле играл на бас-гитаре и трубе, исполнял вокальные партии. Участницей ансамбля «Верасы» была и Ядвига Поплавская, ставшая впоследствии женой А. Тихановича. В 1986 году Я. Поплавская и А. Тиханович ушли из «Верасов», а в 1987 году стали солистами только что организованного Государственного оркестра Белоруссии под управлением Михаила Финберга.

После победы на конкурсе «Песня-88» с песней «Счастливый случай» (музыка Эдуарда Ханка, слова Ларисы Рубальской) вместе с Поплавской создал дуэт с одноимённым названием. Позднее на основе дуэта «Счастливый случай» сформировалась одноимённая группа, в которой Тиханович играл на бас-гитаре и был вокалистом. Группа участвовала в фестивале «Золотая лира» (Белоруссия), гастролировала в России, Белоруссии, Болгарии, Чехословакии, Германии, Югославии, Польше, Венгрии, Финляндии, Франции, Канаде и Израиле. В 1988 году вместе с женой организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, впоследствии преобразованный в продюсерский центр Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, через студию которого прошло много молодых белорусских исполнителей — Александр Солодуха, группа «Ляпис Трубецкой», Никита Фоминых и др.

Сыграл главную роль в мелодраме «Яблоко Луны» (2009), которую снял Юрий Елхов по сценарию Георгия Марчука.

Скончался 28 января 2017 года от идиопатического фиброзирующего альвеолита на 65-м году жизни. Гражданская панихида прошла в Белорусской государственной филармонии. Литургия состоялась в храме Александра Невского. Похоронен с воинскими почестями на Восточном кладбище Минска. 28 января 2019 года, спустя два года после смерти, на его могиле был освящён памятник.

Семья 
 Жена — Ядвига Поплавская.
 Дочь — белорусская певица Анастасия Тиханович (род. 1980).
 Внук — Иван.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Республики Беларусь (10 октября 1991 года)
 Народный артист Беларуси (30 марта 2006 года)
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (31 марта 2006 года) — за значительный вклад в подготовку кадров работников отрасли культуры, постановку многочисленных высокопрофессиональных праздничных мероприятий
 Орден Франциска Скорины (24 ноября 2016 года)

Дискография

Альбомы ансамбля «Верасы» 
 «Песни народов. Краткая антология советской песни»
 «Наша дискотека»
 «Музыка для всех»
Самые известные песни ансамбля: «Малиновка» (музыка Э. Ханка, слова А. Поперечного), «Я у бабушки живу» (музыка Э. Ханка, слова И. Шаферана), «Белый снег» («Завіруха») (музыка Э. Ханка, слова Г. Буравкина).

Альбомы А.Тихановича и Я. Поплавской 
 1989 — «Счастливый случай» (Фирма Мелодия, LP)
 1995 — «Музыка любви» (Фирма Мелодия; Эдди (Минск), LP)
 1998 — «Жизнь — прекрасный миг» (Master Sound, CD)
 2001 — «От „Малиновки“ и до…» (Эдди. CD)
 2005 — «Давай сегодня встретимся» (новое и лучшее) (West Records)
 2008 — «Любовь судьба» (West Records)
 2016 — «Я иду к тебе» (новые песни и ремейки)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Пока живы родители, мы остаёмся детьми (о том, как воспитали «звёздную дочь») 

Выпускники Молодечненского государственного музыкального училища им. М. К. Огинского
Выпускники Белорусской академии музыки
Умершие от аутоиммунных заболеваний
Похороненные на Восточном кладбище Минска